Дубовая () — правый приток реки Тилигул, расположенный на территории Николаевского  и Березовского районов (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 29 км. Площадь бассейна — 201 км². На протяжении почти всей длины пересыхает, верхнее течение — наименее маловодное. Долина изрезана ярами и промоинами. Есть пруды. Характерны весенние и летние паводки. 

Берёт начало от двух ручьев: левый в селе Новая Григоровка (Николаевский район) и правый в селе Преображенка (Ширяевский район). Два ручья сливаются в селе Жуково. Река течёт на юго-восток, в приустьевой части делает поворот на север. Впадает в Тилигул (на 52-м км от её устья) непосредственно северо-восточнее села Демидово.

Притоки: (от истока к устью) балка Павлова, прочие безымянные балки 

Населённые пункты (от истока к устью):

Николаевский район
 Жуково
 Савельевка
 Ольгиевка

Березовский район
 Красное
 Демидово

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Реки Одесской области
Притоки Тилигула